Il doppio del Thailand Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Oliver Marach e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del torneo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.In finale Lu Yen-Hsun e Danai Udomchoke hanno battuto Eric Butorac e Paul Hanley per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Leander Paes /  Horia Tecău (semifinale)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (finale)

Wildcard

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinale)

  Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (campioni)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
Thailand Open 2012